

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Adamówek est un village dans la powiat de Żyrardów.
 Adamówek est un village dans la powiat de Nowy Dwór Mazowiecki.